I templi di Giunone Regina a Roma erano due:
 tempio di Giunone Regina (Aventino), costruito sul colle Aventino;
 tempio di Giunone Regina (Campo Marzio), costruito nel Campo Marzio.